Кавелашвили — фамилия. Известные носители:
 Кавелашвили, Михаил Гурамович (род. 1971) — советский и грузинский футболист.
 Кавелашвили, Мурад (род. 1969) — грузинский футболист.